Quilmes ist der Name für:
 Quilmes (Volk), ausgestorbener Indianerstamm im Nordwesten des heutigen Argentiniens

geographisch:
 Partido Quilmes, ein Partido (Verwaltungseinheit) im Ballungsraum von Buenos Aires
 Quilmes (Stadt), Großstadt im Ballungsraum von Buenos Aires, Argentinien
 Quilmes (Befestigungsanlage), im Westen der Provinz Tucumán, Argentinien
 Mount Quilmes, Berg auf der Joinville-Insel, Antarktis

sowie:
 Quilmes AC, argentinischer Fußballverein
 Club Atlético Argentino (Quilmes), argentinischer Fußballverein
 Club Atlético Argentino Quilmes de Rafaela, argentinischer Fußballverein
 Club Atlético Quilmes (Mar del Plata), argentinischer Sportverein
 Club Quilmes (Tres Arroyos), argentinischer Sportverein
 Club Atlético Quilmes, argentinischer Basketballverein
 Cervecería y Maltería Quilmes, argentinische Brauerei